Афинская архиепархия () — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Афины, Греция. Афинская архиепархия подчиняется непосредственно Святому Престолу и распространяет свою юрисдикцию на греческие регионы Аттика, Центральная Греция, Западная Греция и Пелопеннес. Кафедральным собором афинской архиепархии является церковь святого Дионисия Ареопагита в Афинах. С 1500 по 1875 года была титулярной архиепархией.

История 
Латинская архиепархия в Афинах была учреждена 13 февраля 1209 года. В конце XV века афинская архиепархия была упразднена и преобразована в титулярную архиепархию.

23 июля 1875 года Римский папа Пий IX восстановил афинскую архиепархию.

18 марта 1926 года Римский папа Пий XI издал бреве Quae catholico, которым распространил юрисдикцию афинской архиепархии на Пелопоннес и остров Корфу.

Ординарии архиепархии

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Louis-Eugène Louvet, Les missions catholiques au XIX siècle, VIII. L’Eglise romaine dans la péninsule des Balkans, in Les Missions Catholiques, Tome XXII, Lyon 1890, стр. 538 
  Бреве Quae catholico, AAS 18 (1926), стр. 484
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, стр. 430 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 114—115; vol. 2 , стр. 98 
 Vitalien Laurent, L'érection de la métropole d’Athènes et le statut ecclésiastique de l’Illyricum au VIIIe siècle, in Études byzantines, 1943, Vol. 1, Nº 1, стр. 58-72

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Греции
Титулярные епархии